Der Name Rabanus bzw. Rhabanus ist die latinisierte Version des althochdeutschen Wortes hraban (später Raban als Vorname) für einen Rabenvogel.

Namensträger

Familienname 
 Gert Rabanus (* 1923), deutscher Synchronregisseur und Dialogbuchautor
 Martin Rabanus (* 1971), deutscher Politiker der SPD

Vorname 
 Rhabanus Erbacher OSB (* 1937), deutscher Theologe und Musiker
 Rabanus Maurus OSB  (um 780–856), Abt des Klosters Fulda und Mainzer Erzbischof
 Rhabanus Maurus Haacke OSB (1912–1993), deutscher Benediktiner und Kirchenhistoriker
 Rhabanus Petri OSB (* 1963), deutscher Ordensgeistlicher sowie Sänger („Die Priester“)

Variante Raban/Rhaban 
 Raban Adelmann von Adelmannsfelden (1877–1935), deutscher Ministerialbeamter und Diplomat
 Raban Bieling (* 1993), deutscher Schauspieler

 Raban von Haehling (* 1943), deutscher Althistoriker
 Raban von Helmstatt (um 1362–1439), Bischof von Speyer und ab 1430 Erzbischof von Trier
 Raban von der Malsburg (1946–2011), deutscher Politiker (CDU) und Kunsthistoriker
 Raban Ruddigkeit (* 1968), deutscher Illustrator, Designer, Herausgeber und Autor
 Rhaban Straumann (* 1972), Schweizer Schauspieler, Satiriker und Autor
 Raban Graf von Westphalen (* 1945), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch 
 Rabanus-Maurus-Kirche
 Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz-Neustadt
 Rabanus-Maurus-Schule / Domgymnasium Fulda
 Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien

Männlicher Vorname
Familienname
Germanischer Personenname